Chazey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chazey-sur-Ain, kommun, departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Chazey-Bons, kommun , departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,